Cmentarz prawosławny w Babicach (nowy)
 Cmentarz prawosławny w Babicach (stary)